Уаякокотла (исп. Huayacocotla) — многозначный термин; топоним.

 Уаякокотла — город и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Веракрус. 
 Уаякокотла — муниципалитет в Мексике, штат Веракрус, расположен в регионе Нижняя Уастека.